Drath ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Drath (1902–1983), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Karsten Drath (* 1969), deutscher Führungskräfte-Coach, Speaker und Autor
 Martin Drath (1902–1976), deutscher Jurist, Politiker (SPD), Richter am Bundesverfassungsgericht
 Viola Drath (1920–2011), deutsche Autorin und Journalistin

Drath steht für:
 Drath (Markbach), linker Zufluss des Markbaches, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Draht